Romagnanesi – abitanti di Romagnano Sesia
Romagnanesi – abitanti di Romagnano al Monte